Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Maxime Janvier e Malek Jaziri hanno sconfitto Théo Arribagé e Titouan Droguet con il punteggio di 6-3, 7-6(7-5).

Teste di serie 

  Romain Arneodo /  Luis David Martínez (quarti di finale)
  Jonathan Eysseric /  Artem Sitak (primo turno)

  Arjun Kadhe /  Fernando Romboli (primo turno, ritirati) 
  Karol Drzewiecki /  Patrik Niklas-Salminen (primo turno)

Wildcard 

  Gregoire Jacq /  Arthur Reymond (quarti di finale)

  Maxence Brovillé /  Axel Garcian (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Tennis de Toulouse 2022